Konkret steht für:

 konkret (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift 
 konkret (Fernsehsendung), österreichisches Konsumenten- und Servicemagazin
 Konkret, eine Künstlerische Arbeitsgruppe der DEFA, siehe DEFA #Strukturveränderung nach Gründung der DDR

Komposita:
 Konkrete Kategorie in der Mathematik
 Konkrete Kunst
 Musique concrète
 Konkrete Poesie
 Konkrete Utopie

Siehe auch:
 Konkretisierung